Górak ist der Familienname folgender Personen:

 Andrzej Górak (* 1951), polnischer Verfahrenstechniker
 Daniel Górak (* 1983), polnischer Tischtennisspieler